Arkhangay (Архангай, em mongol) é uma das 21 províncias (aimags) da Mongólia. Fundada em 1931, a sua capital é Tsetserleg e situa-se no centro-oeste do país. Nos seus  km² de área habitam  pessoas (censo de 2010) o que resulta numa densidade populacional de 1,5 habitantes/km².

A tradução do nome desta aimag significa "norte-Khangai", o que é uma referência à sua localização nas encostas setentrionais dos montes Khangai.

Geografia 
A província de Arkhangay localiza-se no interior do país e faz fronteira com as províncias de: Bulgan (nordeste), Övörhangai (sudeste), Bayanhongor (sul), Zavhan (oeste) e Hövsgöl (noroeste).

Cursos de água 
Os rios Chuluut, Khanui e Tamir têm as suas nascentes nos vales das montanhas Khangai. Estes e outros cursos de água de menor dimensão, compõem a bacia hidrográfica do Selenge. O Orkhon também tem um pequeno troço que percorre a zona este desta província.

O lago Terkhiin Tsagaan Nuur localiza-se no oeste de Arkhangay. O pequeno lago Ögii Nuur localiza-se no este da província, na montanha com o mesmo nome.

Transportes 
O Aerporto de Tsetserleg (ZMTG/TSZ) tem uma pista não-pavimentada e providencia ligações regulares com a cidade de Ulaanbaatar.

Subdivisões 
A capital Tsetserleg corresponde ao distrito (sum) de Erdenebulgan, no sul da província e nada tem a ver com o distrito de Tsetserleg a norte. Os 19 distritos (sums) que compõem a província de Arkhangay são:

* A capital da província Tsetserleg

Províncias da Mongólia